W grupie D Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 znalazły się reprezentacje Turcji, Chorwacji, Hiszpanii i Czech. Mecze zostały rozegrane w dniach od 12 do 21 czerwca 2016.

Tabela 
Legenda:

Mecze

Turcja – Chorwacja

Hiszpania – Czechy

Czechy – Chorwacja

Hiszpania – Turcja

Czechy – Turcja

Chorwacja – Hiszpania

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Grupa D Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016